Елховское лесничество — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области России, входит в состав Красносельского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 13 км на запад от райцентра города Юрьев-Польский.

История 
После Великой Отечественной войны деревня входила в состав Косинского сельсовета Юрьев-Польского района, с 2005 года — в составе Красносельского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Юрьев-Польского района